Жейя́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы. Департамент — Эн. Входит в состав кантона Монревель-ан-Брес. Округ коммуны — Бурк-ан-Брес.

Код INSEE коммуны — 01196.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 350 км к юго-востоку от Парижа, в 75 км севернее Лиона, в 21 км к северо-западу от Бурк-ан-Бреса.

На востоке коммуны протекает река Ресуз.

Климат 
Климат полуконтинентальный с холодной зимой и тёплым летом. Дожди бывают нечасто, в основном летом.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 1049 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 639 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 516 были экономически активными, 123 — неактивными (показатель активности — 80,8 %, в 1999 году было 72,3 %). Из 516 активных жителей работали 487 человек (263 мужчины и 224 женщины), безработных было 29 (11 мужчин и 18 женщин). Среди 123 неактивных 38 человек были учениками или студентами, 54 — пенсионерами, 31 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Эн